Die Formel-3000-Saison 1989 startete am 9. April 1989 in Silverstone und endete am 22. Oktober 1989 in Dijon. Es wurden 10 Rennen in 5 Ländern gefahren. Den Titel sicherte sich der Franzose Jean Alesi.

Rennen 

* ursprünglich fuhr JJ Lehto die schnellste Runde, wurde aber nach dem Rennen disqualifiziert

Endstand

Fahrer 

Formel-3000-Saison
Motorsportsaison 1989